Васи́лий Ивано́в:
 Иванов, Василий (в монашестве Владимир; 1898—1957) — архиерей Русской православной старообрядческой церкви в Румынии, епископ Славский.
 Иванов, Василий (род. 1958) — советский и латвийский футболист.
 
 Иванов, Василий Алексеевич (род. 1937) — украинский политик-неокоммунист, народный депутат Украины 2-го созыва.
 Иванов, Василий Андреевич (1875—1938) — священник, новомученик, расстрелян по приговору тройки НКВД.
 Иванов, Василий Борисович (1904 — ?) — советский футболист.
 
 Иванов, Василий Владимирович (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Иванов, Василий Гаврилович (1916—1969) — советский лётчик-испытатель, Герой Советского союза.
 Иванов, Василий Григорьевич (1859—1917)  — член партии «Народная воля».
 Иванов, Василий Григорьевич (1928—1993) — Герой Социалистического Труда (1958).
 Иванов, Василий Давыдович (1922—2011) — советский военный.
 Иванов, Василий Евгеньевич (1923—1945) — советский военный инженер, Герой Советского Союза.
 
 Иванов, Василий Константинович (1921—1949) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Василий Макарович (1922—1982) — Герой Советского Союза
 Иванов, Василий Митрофанович (1920—1976) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 
 
 
 
 Иванов, Василий Сергеевич (1869—1938) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Иванов, Василий Степанович (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Иванов, Василий Фёдорович (1884—1944) — русский политик и писатель («Русская интеллигенция и масонство. От Петра I до наших дней», 1934).
 Иванов, Василий Харламович (1919—1979) — советский танкист, Герой Советского Союза. Примечания